Оскар Давид Бенитес Легуисамон (; родился 10 июля 1998 года в Парагвай) — парагвайский футболист, вратарь клуба «Рубио Нью».

Клубная карьера 
Бенитес — начал профессиональную карьеру в клубе «Рубио Нью». 12 мая 2016 года в матче против «Серро Портеньо» он дебютировал в парагвайской Примере, в возрасте 17 лет.

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Парагвая Оскар принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2017 года Бенитес в составе молодёжной сборной Парагвая принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Рубио Нью»